Jméno a příjmení Josef Kožoušek nosí více osob:

 Josef Kožoušek (starší) (1888–1957) – strojní inženýr a rektor VUT Brno
 Josef Kožoušek (mladší) (1913–1988) – strojní inženýr a rektor ČVUT v Praze